Flere film har fået navnet Mig og dig

 Mig og dig (film fra 1969) – dansk spillefilm, instrueret af Astrid Henning-Jensen
 Mig og dig (film fra 2006) – dokumentarfilm om Rasmus Nøhr